Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2003  – trzeci sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 27 kwietnia na torze Circuito de Albacete, a zakończył 10 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brazylijczyk Ricardo Maurício, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Racing Engineering.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

2003 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship